Леони́д Никола́евич Коле́сников (, Ташкент, Узбекская ССР, СССР — , Москва, Россия) — советский пловец, первый советский чемпион Европы по плаванию (Будапешт-1958, 200 м брассом), заслуженный мастер спорта СССР (1963).

Биография 
Выступал за команду ЦСКА. Подготовлен заслуженным тренером СССР Георгием Черновым. Участник Римской олимпиады (плыл брассом в комбинированной эстафете 4×100 м), в которой советская сборная заняла пятое место. Шестикратный (1958—1961 гг.) рекордсмен Европы: 3 раза — в плавании на 200 м брассом и 3 раза — в комбинированной эстафете 4 х 100 м (плыл брассом).

На IX чемпионате Европы по водным видам спорта, проходившем осенью 1958 года в Будапеште в упорной борьбе завоевал первую для советских пловцов победу в финале на 200 м брассом — 2.41,1. Несколько лет был лидером советских брассистов и в 1961 году установил мировой рекорд в плавании брассом на стометровой дистанции — 1.11,4. В 1962 году становился серебряным призёром чемпионата Европы в комбинированной эстафете 4 х 100 м.

Примечания

Ссылки 
 
 http://swimmingmasters.narod.ru/swim/sovsw.html
 http://www.ussr-swimming.ru/bio/kolesnikov/kolesnikov.htm

Пловцы СССР
Чемпионы СССР по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Похороненные на Востряковском кладбище